IWG steht als Abkürzung für:

 Informationsweiterverwendungsgesetz, dient der Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen des Bundes und der Länder in Deutschland
 Institut für Wirtschaft und Gesellschaft Bonn e. V. (IWG BONN), ein ehemaliges privates, sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut in Bonn
 Institut für Wirtschaftsgeschichte der AdW in der DDR, (Siehe: Akademie der Wissenschaften der DDR)
Global Organic Textile Standard International Working Group

Abkürzung